Florida Cup,  é uma competição de futebol amistosa que acontece no estado da Flórida, nos Estados Unidos, desde 2015.

O torneio é organizado pela empresa 2SV Sports e transmitido para 144 países, incluindo o Brasil, onde é transmitido pela ESPN Brasil e pela Fox Sports.

Edições

Torneio de clubes

Títulos por clube

Títulos por país

Artilharia

2015
2 gols:
  Paolo Guerrero (Corinthians)

2016
2 gols:
 Chicharito (Bayer Leverkusen)
 Ángel Romero (Corinthians)
 Eduardo Sasha (Internacional)

2017
2 gols:
 Herrmann ()
 Nenê ()

2018
2 gols:
 Jonathan Betancourt ()
 Sam Lammers ()
 Alfredo Morelos ()
 Aldo Leão Ramírez ()
 Rodriguinho ()

2019
2 gols:
 Fernando Uribe ()

2020
2 gols:
 Luan ()

2021
2 gols:
 David Silva ()
 Jonathan Álvez ()

2022
1 gol:
12 jogadores

Artilharia por clube
: 4 (2015, 2016, 2018 e 2020)
: 2 (2018, 2021)
: 1 (2016)
: 1 (2016)
: 1 (2017)
: 1 (2017)
: 1 (2018)
: 1 (2018)
: 1 (2018)
: 1 (2019)
: 1 (2021)

Outros torneios

Torneio Desafio de Nações

Torneio de Lendas
O Florida Cup Legends 5 vs 5 Tournament é um torneio disputado por "lendas do futebol". As equipes são formadas por jogadores "lendários" que alguma vez já vestiram suas camisas.

Participações 
Em negrito o ano em que a equipe se sagrou campeã.

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
 

Florida Cup
Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos de futebol entre clubes